Dave Henderson (1952-), entraineur de l'équipe de France de hockey sur glace.
 David B. Henderson (1840-1906), personnalité politique américaine des années 1890 et 1900.
 David Henderson (1862-1921), général de la British Army et officier de la Royal Air Force.
 David Lee Henderson (1958-), plus connu sous le nom de Dave Henderson, ancien joueur de la Ligue majeure de baseball.
 David Henderson, économiste en chef de l'OCDE de 1984 à 1992.
 David Henderson, ancien entraîneur principal de basket-ball de l'Université du Delaware.
 David E. Henderson, écrivain, professeur adjoint de l'Université de Virginie et ancien correspondant pour CBS News.
 David Henderson, poète américain associé au Black Arts Movement.
 David W. Henderson, professeur de mathématiques à l'université Cornell.
 Dave Henderson (1960-), ancien footballeur irlandais.
 David A. Henderson, sculpteur américain vivant à Brooklyn.
 David Henderson (1841-1922), ancienne personnalité politique canadienne membre du parlement du Canada.
 David Henderson, reporter et animateur de BBC Scotland, la branche écossaise de la BBC.
 David Henderson, musicien de rock.